Parkwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parkwood (Californië)
Parkwood (Washington)